Een vlag is een stuk textiel dat bedoeld is om een bepaalde boodschap uit te drukken. 

Vlaggen kan verwijzen naar: 

Vlaggen (liturgisch), gebeurt vaak bij diensten van charismatische kerken en gemeenten
Vlaggenmast, dunne paal verstaan waaraan een vlag wordt bevestigd
Vlaggenstaat, weergeeft het land waarin een schip geregistreerd is en waarvan het daarom de handelsvlag voert
Vlaggenparade, jaarlijks terugkerend evenement rondom de officiële opening van de Nijmeegse Vierdaagse
Vlaggenbaarsje, goud- tot rozekleurig baarsje uit het geslacht anthias
Vlaggenschip, schip dat gebruikt wordt door de officier met de leidende functie in een groep oorlogsschepen
Vlaggenwacht, persoon of een kleine groep personen die zorg draagt voor het hijsen en strijken van een vlag

Lijsten
Lijst van vlaggen van de wereld
Vlaggen per land
Vlaggen van gemeenten
Vlaggen van staten met beperkte erkenning
Vlaggen van internationale organisaties
Vlaggen van subnationale entiteiten
Vlaggen van actieve autonomistische en afscheidingsbewegingen
Vlaggen van afhankelijke territoria
Vlaggen van de Formule 1